CR steht als Abkürzung für:

 Caledonian Railway, eine ehemalige britische Eisenbahngesellschaft
 Carriage Return, ASCII-Zeichen 13, siehe Wagenrücklauf
 Central Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Česká republika, Tschechien
 Český rozhlas, der tschechische Inlandsrundfunk
 Change Request, siehe Änderungsanforderung
 Chatroulette, eine Website für Videochats
 China Railway, das staatliche Eisenbahnunternehmen der Volksrepublik China.
 CityRail (Belgien), eine belgische Zugverbindung
 Clash Royale, ein mobiles Kampf- und Strategiespiel
 Combined Ratio, siehe Schaden-Kosten-Quote
 Command Rate, Variable beim Arbeitsspeicher
 Commonwealth Record bei den Commonwealth Games
 Computed Radiography, siehe Digitales Röntgen
 Computer und Recht, eine juristische Fachzeitschrift
 Congregatio a Resurrectione D.N.J. Christi, eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft, siehe Resurrektionisten
 Conrail, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Consumer Reports, US-amerikanische Verbraucherorganisation
 Conversion Rate, eine Kennzahl bei Onlineshops, siehe Konversion (Marketing)
 Cornealreflex, der Lidschlussreflex
 Corporate Responsibility, ein Konzept unternehmerischer Verantwortung
 Corpus Reformatorum, eine Sammlung der Schriften der Reformatoren außer Luther
 Costa Rica, nach dem Ländercode der ISO 3166-2
 Course Rating, Einstufung der Schwierigkeit eines Golfplatzes, siehe Course Rating und Slope
 CR Line Protótipo, brasilianischer Automobilhersteller
 Creditor Relations, Beziehungsmanagement mit Fremdkapitalgebern
 Crystal Reports, eine Software zum Erstellen von Berichten
 Lithium-Rundzellen, siehe Lithiumbatterie
 Controlled/Continuous Release, die verlangsamte Freisetzung eines Arzneistoffes, siehe Retard
 die postcode area Croydon (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Portugal
 Constantin Rothe, Münzmeisterzeichen (CR) der Münzstätte Dresden (1640–1678) und der Münzstätte Bautzen (1668)
Carl Röhling (auch Karl Roehling; 1849–1922), Monogramm des deutschen Malers, Illustrators und Bildhauers
Abkürzung für Cauchy-Riemann zum Beispiel in CR-Untermannigfaltigkeit

Sportvereine:
 Club Raffelberg, ein Duisburger Sportverein
 Colorado Rockies (Baseball), ein US-amerikanisches Baseballteam
 Colorado Rockies (Eishockey), ein ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyteam

Chemische Stoffe:
 Chloroprene Rubber oder Chloropren-Kautschuk nach ISO 1043 (1975) 
 CR-Gas, ein Augenkampfstoff, siehe Dibenzoxazepin

CR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Schwäbisch Hall (für Crailsheim)
 Großbritannien: Swansea
 Italien: Provinz Cremona
 Moldau: Rajon Criuleni
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Spanien: Provinz Ciudad Real (auslaufend)
 Tschechien: Okres Chrudim (auslaufend)
 Türkei: 
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Cr steht für:
 Chrom, chemisches Element
 Collinder-Katalog, siehe Liste astronomischer Kataloge#Sternhaufen

cr steht für:
 .cr, die Top-Level-Domain von Costa Rica
 Cree (Sprache) nach dem Sprachencode der ISO 639-1

cr. steht für:
 circiter, lateinisch für „ungefähr“, siehe Liste lateinischer Abkürzungen
 Crore, das südasiatische Zahlwort für „zehn Millionen“
 currentis, lateinisch für „des laufenden Jahres“ (oder Monats), siehe Liste lateinischer Abkürzungen

C-R steht für:
 C-R Cheetah, US-amerikanischer Automobilhersteller 

Abkürzung